Night and Day (livro) - de Virginia Wolf

Filmes
Knight and Day
Day and Night, um curta-metragem da Pixar.

Desambiguação